Alfred Chupin (1916-2021), est un homme politique français. 
 Auguste Chupin (1919-2007), est un homme politique français, pharmacien de profession. 
 Jean-Claude Chupin (1943-), est un homme politique français.  
 Jean-Pierre Chupin (1960-), est un architecte, chercheur et théoricien de l’architecture. 
 Maxime Chupin (1989-), est un joueur français de basket-ball.
 Roger Chupin (1921-2002), est un coureur cycliste français.

Toponymie 

 La Villa Chupin se situe à Saint-Brevin-les-Pins.

Lien externe 
 

Patronyme vendéen